Caterina Bonvicini, scrittrice
Eugenio Bonvicini, politico del XIX secolo
Fabio Bonvicini, ammiraglio veneziano del XVIII secolo
Jacopo Bonvicini, attore
Monica Bonvicini, artista
Bonvi, pseudonimo del fumettista Franco Fortunato Gilberto Augusto Bonvicini